Storm Boy steht für:

 Storm Boy (Buch), Buch von Colin Thiele (1964) 
 Storm Boy (1976), australischer Spielfilm von Henri Safran
 Storm Boy (2019), australisches Filmdrama von Shawn Seet